

Patronyme 

 Jean Alexandre Buchon (1791-1846), historien français ;
 Max Buchon (1818-1869), poète français ;
 Claude Buchon (1949-), cycliste français.

Voir aussi 
 Ha 1112 buchon, un modèle d'avion espagnol.